Bagley kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Bagley (Iowa)
Bagley (Minnesota)
Bagley (Wisconsin)